Vitré (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Vitré (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes